La Pervyj divizion 1998 fu la settima edizione della seconda serie del campionato russo di calcio, la prima con questa denominazione. Vide la vittoria finale del , che venne promosso in Vysšaja Divizion assieme alla Lokomotiv Nižnij Novgorod.

Stagione

Novità 
Per il primo anno il campionato abbandonò il nome di Pervaja liga di eredità sovietica.

Dalla Pervaja liga 1997 venne promosso in Vysšaja Divizion l', mentre vennero retrocessi in Vtoraja liga lo , l', l', la  e il . Dalla Vysšaja Liga vennero retrocessi il , la  e il , mentre dalla Vtoraja liga vennero promossi l', il  e il .

Prima dell'inizio del campionato il Sokol-PŽD Saratov tornò alla denominazione di , mentre il CSK VVS Kristall Smolensk tornò alla denominazione di .

Formula 
Le 22 squadre partecipanti si sono affrontate in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno per un totale di 42 giornate: venivano assegnati tre punti per la vittoria, uno per il pareggio e zero per la sconfitta. Le prime due classificate venivano promosse direttamente in Vysšaja Divizion, mentre le ultime cinque classificate venivano retrocesse direttamente in Vtoroj divizion. La diciassettesima classificata venne ammessa in uno spareggio promozione/retrocessione contro la vincitrice del girone ovest di Vtoroj divizion.

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Promossa in Vysšaja Divizion 1999.
      Retrocessa in Vtoroj divizion 1999.

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Il Lada-Togliatti-VAZ ha scontato 6 punti di penalizzazione per la mancata costruzione dell'impianto di riscaldamento.
Il KAMAZ-Čally ha scontato 6 punti di penalizzazione per ritardo nei pagamenti.

Risultati

Spareggio promozione-retrocessione

Statistiche

Classifica marcatori

Note

Voci correlate 
 Vysšaja Divizion 1998
 Kubok Rossii 1998-1999
 Vtoroj divizion 1998

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1998
1998